Sherbourne steht für:
 Sherbourne (Warwickshire), Dorf in Mittelengland
 River Sherbourne, Fluss in Coventry, fließt über den River Sowe in den River Avon (Severn, Tewkesbury)
 Stephen Sherbourne, Baron Sherbourne of Didsbury (* 1945), britischer konservativer Politiker

Siehe auch:
 Sherborne
 Sherburne
 Sherburn